Wahlkreis 104 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 104
 Landtagswahlkreis 104